Список синглов № 1 в США в 1963 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1963 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

История 

 10 августа первое место занял сингл «Fingertips Pt. 2» тогда ещё 13 летнего Стиви Уандер и лидировал 3 недели. Это сделало его самым молодым сольным певцом во главе чарта Hot 100. Это был 1-й из 10 в его карьере чарттопперов, больше среди мужчин-солитсов только у Майкла Джексона (13).

Список

См. также 
 1963 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1963 года по версии Billboard

Примечания

Литература

Ссылки 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 1963. YouTube
 

 

Чарты Billboard 1963 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1963 года